Сиеннесий () — царь Киликии, упомянутый при описании событий 585 года до н. э.

По замечанию исследователей, в том числе востоковеда И. М. Дьяконова, «Сиеннесий» означало родовое имя или же титул царей Киликии (ассирийское Хилакку), превратившейся к началу VI века до н. э. в крупное государство, возможно, включавшему в себя ряд бывших территорий таких неохетских царств как Табал, Куэ.

В мае 585 года до н. э. произошедшая в ходе Мидо-лидийской войны битва при Галисе завершилась из-за наступившего солнечного затмения. По свидетельству Геродота, Сиеннесий вместе с вавилонянином Лабинетом выступили в качестве третейских судей, примиривших противников. По их совету договор, закрепивший границей между Мидией и Лидией реку Галис, был скреплён браком сына Астиага Киаксара с дочерью Алиатта Ариенис.

Литература 
Первичные источники
 Геродот. История (I.74)

 Исследования
 Дьяконов И. М. История Мидии от древнейших времен до конца IV века до н. э. — М., 1956. С. 18, 320, 343.
 Дьяконов И. М. Предыстория армянского народа. История Армянского нагорья с 1500 по 500 г. до н. э. Хетты, лувийцы, протоармяне. — Ереван, 1968. С. 106.
 Дьяконов И. М. Малая Азия и Армения около 600 г. до н. э. и северные походы вавилонских царей // Вестник Древней истории. 1981. № 2 (156). С. 47-48.
 

Цари Киликии
Правители Азии VI века до н. э.